Der Preis der Freiheit ist der Name folgender Filme:

 Der Preis der Freiheit (1989), französisches Filmdrama von Pierre Jolivet, Originaltitel: Force majeure
 Der Preis der Freiheit (2014), amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2014, Originaltitel: The Good Lie
 Der Preis der Freiheit (2017), amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2017, Originaltitel: Running Wild
 Polizeiruf 110: Der Preis der Freiheit, eine 2016 erstmals ausgestrahlte Folge der Krimiserie Polizeiruf 110

Siehe auch:
 Preis der Freiheit (1966), deutsches Filmdrama aus dem Jahr 1966
 Preis der Freiheit (2019), deutsches TV-Wendedrama zum 30. Jahrestag des Mauerfalls